Niemcy:
 Bennewitz – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Lipsk

Osoby:
 Antonín Bennewitz – czeski skrzypek
 Fritz Bennewitz – niemiecki reżyser teatralny
 Otto Bennewitz – niemiecki kolarz